Quecksilberacetat steht für:
 Quecksilber(I)-acetat, chemische Verbindung
 Quecksilber(II)-acetat, chemische Verbindung